Jumbo Elliott (1900-1970) – giocatore di baseball statunitense
 Jumbo Elliott (1915-1981) – allenatore di atletica leggera statunitense
 Jumbo Elliott (1965) – giocatore di football americano statunitense